Линда Марія Володимирівна — голова правління Тернопільського обласного відділення громадської організації жінок-інвалідів «Донна»; відзначена орденом княгині Ольги III ступеня.
 Линда Остап (1913—1944) — український військовик, майор УПА, 1-й командир військової округи УПА ВО-2 «Буг».

Див. також 
 Линдар

Примітки